Poza prawem – amerykański film fabularny z 1950 roku
 Poza prawem – amerykański film fabularny z 1986 roku
 Poza prawem – amerykański film fabularny z 1992 roku
 Poza prawem – album muzyczny grupy The Analogs